SO se može odnositi na:

 Sumpor-monoksid, formula jedinjenja
 So, kuhinjska so
 .so, internet domen za Somaliju
 .so, fajl ekstenzija za dinamičku biblioteku u Juniksu i GNU/Linuksu